Hemmestveit est un nom de famille norvégien notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Mikkjel Hemmestveit (1863–1957), skieur nordique norvégien naturalisé américain ;
 Torjus Hemmestveit (1860–1930), skieur nordique norvégien naturalisé américain, frère du précédent.

Notes et références 

Homonymie de patronyme norvégien